

Patronyme 

 Joseph-Etienne Salvan (1885-1967), général français.
 Louis Salvan (1846-1908), architecte français.
 Olivier Salvan (°1976), gymnaste aérobic français.
 Olivier Martin-Salvan, comédien français ;
 Philippe Salvan (°1965), entraîneur professionnel français de volley-ball.

Toponymie 
 Salvan, commune suisse du canton du Valais
 La Maison Salvan, espace municipal de la ville de Labège, dédié depuis 2006 à l'art contemporain